La competizione della carabina militare a squadre  di tiro a segno ai Giochi della V Olimpiade si tenne il 29 giugno 1912 a Kaknäs, Djurgården, Stoccolma.

Risultati
Squadre composte da sei tiratori. 15 colpi da ciascuna distanza 200, 400, 500 e 600 metri. .

Collegamenti esterni 
 Shooting at the 1912 Stockholm Summer Games: Men's Military Rifle, 200, 400, 500 and 600 metres, Team  su Sports-reference.com 

Carabina 05